El Duque Carlos de Mecklemburgo () (30 de noviembre de 1785 - 21 de septiembre de 1837) fue un miembro de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz y un soldado prusiano quien sirvió en las Guerras Napoleónicas. Desde 1827 hasta su muerte, fue Presidente del Consejo de Estado prusiano.

Primeros años 
El Duque Carlos Federico Augusto de Mecklemburgo nació en Hanóver donde su padre, el Duque Carlos II de Mecklemburgo era el gobernador. Su madre fue la Princesa Carlota de Hesse-Darmstadt, la segunda esposa de su padre quien murió poco después de su nacimiento, el 12 de diciembre. El 2 de junio de 1794 su padre sucedió a Adolfo Federico IV como Duque reinante de Mecklemburgo-Strelitz.

El Duque Carlos entró en el servicio prusiano en una temprana edad. A la edad de 19 años sostuvo una comisión como Capitán y para 1806 había sido promovido al rango de Mayor. Luchó para su cuñado el rey Federico Guillermo III de Prusia durante la Guerra de la Cuarta Coalición acompañando al rey en su huida tras la derrota prusiana en la Batalla de Jena-Auerstedt. Por sus servicios en la campaña del Saale se le concedió la Orden del Águila Negra.

1813 

Para 1813 había sido promovido al rango de Mayor General y estaba al mando de una brigada adjunta a la fuerza del General Ludwig Yorck von Wartenburg. El Duque Carlos lideró su brigada en la Batalla de Katzbach. Durante esta campaña mientras comandaba una pequeña columna logró detener un ataque de fuerzas francesas superiores en número durante el día entero antes de que se le ordenara retirarse durante la noche. Poco después el Duque Carlos fue instruido por Gebhard Leberecht von Blücher para mantener abiertas las comunicaciones con las fuerzas de Louis Alexandre Andrault de Langeron y de Fabian Gottlieb von Osten-Sacken. Poco después de salir con su brigada fue atacado por tres columnas francesas. Aunque vastamente superado en número logró mantenerse firme hasta que vio una oportunidad y a la cabeza de uno de sus batallones logró expulsar a los franceses. Por este logro se le concedió la Cruz de Hierro de 1.ª Clase.

La siguiente acción que vio fue cuando el Ejército prusiano cruzó el Elba en Wartenburg el 13 de octubre. Recibiendo órdenes de flanquear el ala derecha de los franceses, el Duque Carlos tomó su brigada a lo largo del Elba y atacó la población de Bleddin, y tuvo éxito en expulsar a los franceses, tomando nueve de su cañones y a varios prisioneros. El 16 de octubre luchó con distinción en la Batalla de Möckern. Liderando a su brigada en una carga de bayoneta contra las baterías y columnas francesas logró hacer retroceder a la sección de la línea que atacó, pero al coste de casi perder la brigada entera y el Duque Carlos y el resto de oficiales todos quedaron heridos tras la carga.

Más tarde ese mismo año el Duque Carlos fue elegido para comandar la 1.ª de la Línea, el regimiento más antiguo de infantería en servicio.

Últimos años 
En 1815 el Duque Carlos fue elegido Teniente General y Comandante de la Guardia y Granaderos Reales. Más tarde fue elegido Presidente del Consejo de Estado prusiano en 1827.

El Duque Carlos nunca se casó y murió en Berlín a la edad de 51 años.

Títulos y estilos 
 1785-1815: Su Alteza Serenísima Duque Carlos de Mecklemburgo, Príncipe de Mecklemburgo-Strelitz.
 1815-1837: Su Alteza Duque Carlos de Mecklemburgo, Príncipe de Mecklemburgo-Strelitz.

Ancestros

Referencias 

Casa de Mecklemburgo-Strelitz
Generales de Prusia
Militares de Prusia en las guerras napoleónicas
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Cruz de Hierro
Nacidos en Hannover